Les Oubliés ou Les Oubliées est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Oubliés, (titre original : Blossoms in the Dust), film américain réalisé par Mervyn LeRoy, sorti en 1941 ;
 Les Oubliés, (en , en , littéralement « sous le sable »), drame historique germano-danois écrit et réalisé par Martin Zandvliet, sorti en 2015 ;
 Les Oubliées, mini-série française diffusée en 2008 sur France 3 ;
 Les Oubliés, album de Gauvain Sers.